Бауле (боули, бауре) — народ группы акан в центральных и южных районах Кот-д'Ивуар. Численность 1550 тыс. человек.Около 17,1% от всего населения страны.. Подразделяются на субэтнические группы: уаребо, фаафуэ, нанафуэ, сафуэ, нзипри, агба, аитуту (ату, атуту), айоло (саттикана), нгба, абэ, кодэ, бру (бро), сана, фали, айяу, юрэ и др. Близки аньи..

История 
Согласно этногенетической легенде, предками бауле была группа ашанти, переселившаяся под водительством правительницы Аура Поку в междуречье Нзи и Бандамы в 1750-е гг. Современные исследователи считают, что этническая общность бауле сформировалась на базе различных аканских групп, переселившихся на современные территории из западных районов Ганы (страна Аа, Аафо) в XVII—XVIII веках и создавших ряд раннеполитических образований (вождеств и их союзов): Уаребо (Сакасу), Айту, Нанафуэ, Фаафуэ и др. В доколониальный период у бауле возникло социальное деление на знать, свободных общинников и зависимых (невольников и кабальников). Этноним бауле происходит от топонима Бауре. (Аура Поку 1960: 16-24).

Язык 
Говорят на языке бауле (Семья ква, нигеро-кордофанские языки). (Токарева 1990: 75).

Религия 
Большинство бауле сохраняет приверженность традиционным верованиям, значительная часть — христиане (католики и протестанты), есть мусульмане-сунниты (в городах).

Население

Занятия 
Основное традиционное занятие — тропическое ручное с различными сроками залежей подсечно-огневое земледелие (ямс, таро, бананы, маниок, просо, сорго, фонио, арахис;
товарные культуры — масличная и кокосовая пальмы, какао, сахарный тростник, ананасы, гевея).
Традиционные ремёсла — резьба по дереву (антропоморфная и зооморфная скульптура, маски), кузнечное, ткацкое и др. (Токарева 1990: 140-145).

Жилище 
Сельские поселения компактные, постоянные и временные на дальних земельных участках. Жилище преимущественно прямоугольное в плане, каркасно-столбовой конструкции, плетённое из веток, стены обмазаны глиной; крыша высокая, четырёхскатная из листьев пальмы рафии. (Baumann 1936: 54-55).

Одежда 
Традиционная одежда — общеаканское кенте, бубу, богато орнаментирована. Распространяется европеизированная одежда.

Еда 
Основа пищи — клубне- и корнеплоды (ямс и др.), бананы, каши из бананов, проса, риса, овощи; употребляют масло масличной пальмы.

Социальная организация 
Основу традиционной социальной организации составляют деревенские и большесемейные общины, матрилинейные роды и патрилатеральные институты. Брачное поселение вирилокальное, практикуются полигиния, сорорат, левират, покупной Брак. Счёт родства матрилинейный с пережитками патрилатеральности. (Народы и религии мира 1998: 54).

Традиции 
Распространены культы предков и небесного духа Ньямие, полидемонизм (пандемониум во главе с демиургом Адудуа), фетишизм, вера в магию и ведовство.
У бауле богатый музыкальный фольклор, разнообразные сказки, легенды, басни, пословицы. 
Ритуальные танцы: танец ге-гблин («люди на ходулях») а также кинион-пли (танец сбора урожая). 
Среди традиционных праздников следует отметить праздник ямса. (Токарева 1990: 150-157.)

Известные представители народа бауле
 Феликс Уфуэ-Буаньи — первый президент.

Примечания

Литература 
 Аура Поку. Мифы, сказки, легенды, басни, пословицы и загадки народа бауле: Берег Слоновой Кости. — М., 1960.
 Блохин Л. Ф. Берег слоновой кости: развивающаяся экономика. — В кн.: Развивающиеся страны: демографическая ситуация и экономический рост. М., 1981.— С. 25-27
 Львова Э. С. Этнография Африки [Учеб. пособие для ист. и востоковед. спец. ун-тов] / Э. С. Львова – М.: Изд-во МГУ, 1984.
 В. А. Попов Бауле // Народы и религии мира: Энциклопедия / Гл. ред. В. А. Тишков. М.: Большая Российская энциклопедия, 1998.— С. 54.
 Токарев С.А. Религия в истории народов мира - Москва: Политиздат, 1964. 6пар.
 Токарева З.И. Республика Кот-д'Ивуар. Справочник. М.: «Наука», 1990.
 Н. Baumann. Schöpfung und Urzeit des Menschen im Mythus der afrikanischen Völker. Berlin, 1936.— S. 54-56.
 Бернгард Гржимек. Мы жили среди бауле. - М. : Изд-во Мысль, 1979.

Ссылки 
 http://enc.mail.ru/article/1900394996
 http://enc.mail.ru/article/1900020135
 http://etnolog.ru/people.php?id=BAUL
 Искусство племени бауле Мириманов В.Б. Искусство тропической Африки

Народы Кот-д’Ивуара
Народы Африки